Eklutna peut faire référence à :
 Eklutna, ville  d'Alaska aux États-Unis, proche d'Anchorage
 Rivière Eklutna, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans la Municipalité d'Anchorage.
 Glacier Eklutna
 Lac Eklutna